Różowate (Rosaceae Juss.) – rodzina roślin należąca do rzędu różowców. Jest szeroko rozprzestrzeniona na kuli ziemskiej. Należy do niej 90 rodzajów liczących ponad 2,5 tys. gatunków, spośród których dziko w Polsce występuje ok. 150. Rodzina o dużym znaczeniu gospodarczym. Należy do niej wiele uprawnych drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych i leczniczych.

Rozmieszczenie geograficzne 
Przedstawiciele rodziny są szeroko rozprzestrzenieni na wszystkich lądach z wyjątkiem obszarów okołobiegunowych oraz wielkich pustyń w Afryce i Australii. Kosmopolityczne są trzy rodzaje: śliwa Prunus, jeżyna Rubus i przywrotnik Alchemilla. Najwięcej rodzajów występuje w strefach umiarkowanych. Na półkuli północnej w Europie, Azji i Ameryce Północnej obecnych jest 16 rodzajów, z których wiele sięga na południu do strefy klimatu ciepłego, śródziemnomorskiego i zasiedla obszary górskie w strefie międzyzwrotnikowej. Zasięg eurazjatycki ma 8 rodzajów (niektóre sięgają do Afryki). Na półkuli południowej rozległy zasięg obejmujący Australię i Oceanię, Amerykę Południową i Afrykę ma rodzaj acena Acaena (na północy sięga do Ameryki Północnej). Rodzajów endemicznych w skali kontynentalnej najwięcej jest w Azji (20) i Ameryce Północnej (17), 5 jest w Afryce, 3 w Ameryce Południowej i jeden w Europie.

Rodzaje różowatych rodzime i dziczejące w Polsce:

W przypadku węższego ujęcia systamatycznego rodzajów (np. zgodnie z Plants of the World Online) do flory Polski należą także przedstawiciele rodzajów: Argentina, Aria, Chamaemespilus, Drymocallis, Majovskya, Scandosorbus, Torminalis.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny zielne (zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie) oraz krzewy i drzewa. Pędy nierozgałęzione i rozgałęzione, cierniste i bezbronne, prosto lub łukowato wziesione, przewisające, płożące. Pąki okryte widocznymi kilkoma łuskami, rzadko dwiema.
 Liście Zimotrwałe lub opadające na zimę, u niektórych gatunków tylko odziomkowe, u innych także łodygowe lub tylko łodygowe. Na pędach ułożone są skrętolegle, rzadko naprzeciwlegle (Lyonothamnus i Rhodotypos). Blaszka bywa pojedyncza lub złożona, zarówno dłoniasto, jak i nieparzyście pierzasto. Bywa klapowana lub nie, na brzegu zwykle piłkowana. Ogonek liściowy u części przedstawicieli występuje, u innych nie, gdy jest obecny to często z parą gruczołków w szczytowej części. Przylistki zwykle są obecne, występują parami i są wolne lub przyrośnięte do ogonka.
 Kwiaty Zebrane w usytuowane na szczytach pędów lub w kątach liści kwiatostany typu wiecha zakończone na szczycie kwiatem. Na skutek modyfikacji lub redukcji tego kwiatostanu kwiaty wyrastać mogą także pojedynczo, w pęczkach, kłosach, gronach, baldachogronach, baldachach i wierzchotkach. Kwiaty najczęściej są promieniste, obupłciowe (jeśli jednopłciowe, to rośliny są wówczas dwupienne). Najniższym okółkiem listków kwiatu u wielu przedstawicieli jest kieliszek, powstający ze zrastających się w okółek przysadek. Z dolnych części działek kielicha, płatków korony i pręcików powstaje hypancjum, wolne lub przylegające do zalążni, krótkie (płaskie lub półkuliste) lub wydłużone (walcowate, lejkowate lub urnowate), silnie wypukłe lub silnie wklęsłe. Działki kielicha są wolne i najczęściej w liczbie 5, rzadko w innej liczbie od 0 do 10. Płatki korony wolne, występują zwykle w takiej liczbie jak działki, choć u odmian uprawnych często są zwielokrotnione, u niektórych gatunków są zredukowane. Dysk miodnikowy wyściela hypancjum i jest całobrzegi lub klapowany, czasem go też brak. Pręciki wolne i liczne – bywa ich do 130, czasem nawet 220 w jednym kwiecie. Pylniki pękają podłużną szczeliną. Zalążni jest od 1 do 250, rzadko nawet więcej. Są wolne lub zrośnięte z hypancjum, górne, wpółdolne lub dolne. Zwykle są wolnoowockowe lub w dole zrośnięte, zawsze z wolnymi szyjkami. Każdy owocolistek z jednym zalążkiem (Dryadoideae, Rosoideae) lub dwoma zalążkami (Amygdaloideae). Szyjki słupków osadzone są na zalążniach szczytowo, bocznie lub u ich podstawy; zakończone są zwykle główkowatym znamieniem.
 Owoce Zbiorowe lub nie, suche lub mięsiste: niełupki, mieszki, pestkowce, orzeszki, często tworzące owoc pozorny poprzez zrastanie się hypancjum z owocami właściwymi (m.in. owoce jabłkowate), poza tym występują też torebki. Nierzadko na owocach widoczny jest trwały kielich. Na owocach suchych często trwała jest owłosiona i silnie wydłużona szyjka słupka, pełniąca funkcję organu lotnego. Nasiona są zwykle bezbielmowe. Liścienie zwykle mięsiste i wypukłe w części spodniej.

Systematyka

Pozycja systematyczna rodziny 
Rośliny zaliczane do tej rodziny zostały na podstawie budowy morfologicznej trafnie wyodrębnione już w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych roślin okrytonasiennych. W tej kwestii istotną zmianą wynikającą z lepszego poznania pochodzenia jest tylko wyłączenie z rodziny rodzaju mydłoka Quillaja (obecnie monotypowa i bazalna rodzina w obrębie bobowców Fabales). Rodzina zajmuje pozycję bazalną w kladzie różowców. Wyodrębniła się około 76 milionów lat temu.

 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

Podział i relacje w obrębie rodziny 
Nowsze badania podważyły tradycyjny podział na podrodziny ze względu na budowę owoców (na tej podstawie rodzina była dzielona na cztery podrodziny: różowe Rosoideae, tawułowe Spireoideae, jabłkowe Pomoideae i śliwowe Prunoideae). Relacje filogenetyczne wynikające z badań molekularnych potwierdzają dobrze także analizy filogenetyczne dot. składu chemicznego, chromosomów, związków z grzybami. Współcześnie różowate dzielone są na trzy podrodziny: dębikowe Dryadoideae, różowe Rosoideae i tawułowe Spireoideae (≡ Amygdaloideae). O ile zakres ujęcia i pozycja systematyczna rodziny nie budzi wątpliwości, o tyle wielkim problemem jest klasyfikacja należących tu roślin na szczeblu rodzajów. Kłopoty klasyfikacyjne wynikają z łatwości tworzenia mieszańców i dużego znaczenia apomiksji w rozmnażaniu. Problemem we wprowadzaniu zmian w klasyfikacji jest też duże znaczenie ekonomiczne, rozpoznawalność i w efekcie przywiązanie do tradycyjnych ujęć rodzajów. Klasyfikacja w obrębie rodziny jest bardzo różna w zależności od ujęcia systematycznego – dla uzyskania taksonów monofiletycznych jedni autorzy tworzą rodzaje bardzo szeroko ujmowane, inni rozdzielają je na liczne i drobne rodzaje. W jednych grupach dominuje tendencja do tworzenia szeroko ujmowanych rodzajów (np. rodzaj śliwa Prunus obejmujący m.in. tradycyjnie wyróżniane rodzaje Amygdalus, Cerasus, Padus), a w innych silną pozycję ma koncept wyróżniania licznych, wąsko ujmowanych rodzajów (np. w obrębie jarząb Sorbus).

Podział i relacje filogenetyczne na podstawie:

Podrodzina Dryadoideae Juel

Rośliny z liśćmi zwykle pojedynczymi, z trwałą i owłosioną szyjką słupka, z pojedynczym zalążkiem rozwijającym się w owocolistku; żyjące w symbiozie z promieniowcami z rodzaju Frankia; syntezujące sorbitol i glikozydy cyjanogenne.
 Cercocarpus Kunth – ogoniastek
 Chamaebatia Benth.
 Dryas L. – dębik
 Purshia DC. ex Poir. – wrzęśla (w tym Cowania)

Podrodzina Rosoideae Arnott

Rośliny z liśćmi zwykle złożonymi; z kieliszkiem; z pojedynczym zalążkiem rozwijającym się w owocolistku; porażane przez grzyby z rodzaju członik Phragmidium.

plemię Ulmarieae Lamarck & de Candolle
 Filipendula Mill. – wiązówka

plemię Rubeae Dumortier
 Rubus L. – jeżyna

plemię Colurieae Rydberg

 Fallugia Endl. – falugia
 Geum L. – kuklik (w tym Acomastylis, Coluria, Novosieversia, Oncostylus, Orthurus, Taihangia)
 Sieversia Willd.
 Waldsteinia Willd. – pragnia

plemię Roseae Lamarck & de Candolle
 Rosa L. – róża

plemię Potentilleae Sweet

podplemię Fragariinae
 Alchemilla L. – przywrotnik (w tym: skrytek Aphanes, Lachemilla, Zygalchemilla)
 Chamaecallis Smedmark
 Chamaerhodos Bunge
 Comarum L. – siedmiopalecznik (w tym Farinopsis)
 Dasiphora Raf.
 Drymocallis Fourr. ex Rydb.
 Fragaria L. – poziomka
 Potaninia Maxim.
 Sibbaldia L. – sybaldia
 Sibbaldianthe Juz.
podplemię Potentillinae J.Presl
 Argentina Hill
 Potentilla L. – pięciornik (w tym: Comarella, poziomkówka Duchesnea, Horkelia, Horkeliella, Ivesia, Purpusia, Stellariopsis)

plemię Agrimonieae Lamarck & de Candolle

podplemię Agrimoniinae J. Presl
 Agrimonia L. – rzepik
 Aremonia Neck. ex Nestl.
 Hagenia J.F.Gmel.
 Leucosidea Eckl. & Zeyh.
 Spenceria Trimen
podplemię Sanguisorbinae Torr. & A.Gray
 Acaena Mutis ex L. – acena
 Bencomia Webb & Berthel.
 Cliffortia L.
 Marcetella Svent.
 Margyricarpus Ruiz & Pav.
 Polylepis Ruiz & Pav.
 Sanguisorba L. – krwiściąg
 Sarcopoterium Spach
 Tetraglochin Poepp.

Podrodzina Amygdaloideae Arnott

plemię Niellieae Maximowicz
 Neillia D.Don – neilia (w tym tawulec Stephanandra)
 Physocarpus (Cambess.) Raf. – pęcherznica

plemię Spiraeeae Candolle
 Aruncus L. – parzydło
 Holodiscus (K.Koch) Maxim. – pełnokrężnik, pustokrężnik
 Kelseya (S.Watson) Rydb.
 Luetkea Bong. – lutkea
 Pentactina Nakai
 Petrophytum (Nutt.) Rydb. – skalnik
 Sibiraea Maxim. – sybirka
 Spiraea L. – tawuła
 Xerospiraea Henrard

plemię Lyonothamneae A. Gray
 Lyonothamnus A.Gray

plemię Amygdaleae Jussieu
 Prunus L. – śliwa (w tym: brzoskwinia Persica, morela Armeniaca, czereśnia Cerasus, migdałowiec Amygdalus, czeremcha Padus, laurowiśnia Laurocerasus, Lithocerasus, Pygeum, Maddenia)

plemię Sorbarieae Rydberg
 Adenostoma Hook. & Arn.
 Chamaebatiaria (Porter ex W.H.Brewer & S.Watson) Maxim.
 Sorbaria (Ser.) A.Braun – tawlina
 Spiraeanthus (Fisch. & C.A.Mey.) Maxim.

plemię Osmaronieae Rydberg (= Exochordeae Schulze-Mentz ex Reveal)
 Exochorda Lindl. – obiela
 Oemleria Rchb. – śliwokrzew
 Prinsepia Royle – prinsepia

plemię Kerrieae Focke
 Coleogyne Torr.
 Kerria DC. – złotlin
 Neviusia A.Gray
 Rhodotypos Siebold & Zucc. – różowiec, okółkowiec

plemię Gillenieae Maximowicz
 Gillenia Moench – gillenia

plemię Maleae Small
podplemię Lindleyinae
 Kageneckia Ruiz & Pav.
 Lindleya Kunth

podplemię Malinae

Przypisy